Синиша Добрашинович (; 17 февраля 1977 Иванград) — кипрский футболист черногорского происхождения, полузащитник.

Биография 
Начав играть в клубе «Рудар», Синиша оказался в Бельгии, где целый сезон просидел на скамейке запасных. Перебравшись на Кипр, играл в нескольких клубах высшей лиги. В 2001 году стал обладателем кубка Кипра. С 2009 года приглашается в сборную Кипра. Сыграл 13 игр, забил гол (в ворота сборной Молдавии). В Казахстане запомнился тем, что в первом же матче чемпионата страны нанёс тяжелую травму нападающему футбольного клуба «Тараз», сербу Мирославу Лечичу.

Примечания

Ссылки 
 Еще один сборник в нашем чемпионате
 
 
 

Футболисты Черногории
Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Дигенис Акритас»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Алки»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Неа Саламина»